Wells Fargo Center puede referirse a los siguientes lugares:
 Wells Fargo Center, Filadelfia.
 Wells Fargo Center (Denver)
 Wells Fargo Center (Los Ángeles)
 Wells Fargo Center (Miami)
 Wells Fargo Center (Mineápolis)
Wells Fargo Center (Salt Lake City)